Ailo Gaup (1944-2014) auteur norvégien et same d'expression norvégienne ;
  (1979-) ancien pilote norvégien de motocross ;
 Ingor Ánte Áilo Gaup (1960-), musicien folklorique de joik, compositeur et acteur norvégien sami ;
 Nils Gaup (1955-), réalisateur, scénariste et acteur norvégien same.

Voir aussi 
 , page d'homonymie.

Homonymie de patronyme norvégien